Ю́рий Ре́зник:
 Резник, Юрий Иванович (род. 1954) — советский футболист и тренер.
 Резник, Юрий Михайлович (род. 1959) — российский философ, социолог и культуролог.